Le Devoir peut désigner  :

Presse 
 Le Devoir, un quotidien d'information publié à Montréal, au Québec (Canada) ;

Cinéma 
 Le Devoir, un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1908 ;
 Le Devoir, un film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1917 ;

 et aussi 
 Le Devoir et l'Honneur, un film muet français réalisé par Henri Andréani, sorti en 1911 ;

Littérature 
 Le Devoir de violence, un roman de Yambo Ouologuem publié en 1968, et ayant reçu le prix Renaudot ;

Sculpture
 Le Devoir, une sculpture de René de Saint-Marceaux

Autres usages 
 Le Devoir, une formule abrégée pour désigner le mouvement compagnonnique des Compagnons du Devoir.